I comuni del Caraga sono 73; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Agusan del Norte

Provincia di Agusan del Sur

Provincia di Dinagat Islands

Provincia di Surigao del Norte

Provincia di Surigao del Sur

Collegamenti esterni

Caraga